De Nederlandse kampioenschappen schaatsen allround 1992 werd in het weekend van 29 februari en 1 maart 1992 gehouden in het Sportcentrum De Meent in Alkmaar. Kampioenen werden Lia van Schie en Falko Zandstra.

Eindklassement heren

Eindklassement dames

  * = met val
 NC = niet gekwalificeerd
 NF = niet gefinisht
 NS = niet gestart
 DQ = gediskwalificeerd 

1992
Langebaanschaatsen in 1992
Sportevenement in Alkmaar
Schaatsen in Noord-Holland